The Caretaker puede hacer referencia a:
Leyland Kirby, apodado como The Caretaker;
The Caretaker, obra de teatro de tres actos creado por Harold Pinter;
The Caretaker, episodio número 6 de la octava temporada de la serie Doctor Who;
The Caretaker Trilogy, trilogía de ciencia ficción.